PB har flere betydninger:

 Pb, det kemiske symbol for grundstoffet bly
 PB forkortelse for en Professionsbachelor.
 PB er en forkortelse for Petabyte.
 pb er en forkortelse for privat besked.